Summer in the City (lied), een single van The Lovin' Spoonful (1966) en Joe Cocker (1994).
 Summer in the City (film), een West-Duitse dramafilm uit 1970